El Campeonato 2014 de Fórmula Renault fue un torneo desarrollado por la mencionada categoría, durante la temporada 2014 del calendario automovilístico argentino. Como todos los años desde su creación, desarrolló sus actividades a la par del Turismo Competición 2000, haciéndolo a partir de 2012 con la divisional Súper TC 2000.

En esta temporada, el campeonato presentó un nuevo sistema de carreras, programándose de 1 a 3 competencias por cada fin de semana, desarrollándose competencias los días jueves, viernes y sábados.

El campeón de esta temporada fue el piloto Manuel Mallo, quien se consagrara campeón anticipadamente en la primera competencia de la última fecha del calendario, corrida el , en el Circuito de Potrero de los Funes.

Pilotos y equipos

Calendario y resultados

Campeonato

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas fórmulas-argentinas.com

Fórmula Renault Argentina
Deportes de motor en 2014
Deporte en Argentina en 2014